Мухаммет Сунгатович Магдеев (; 1 декабря 1930, Арский район, Татарская АССР — 14 июня 1995, Казань) — ученый-литературовед, татарский писатель, литературный критик, преподаватель, учитель.

Биография 
Мухаммет Магдеев родился 1 декабря 1930 года в д. Губурчак Арского района ТАССР в семье сельского учителя (бывшего муллы). В 1944 году окончил семилетнюю школу и в 1947 году — Арское педагогическое училище (ныне Арский педагогический колледж). После окончания обучения в течение года работал старшим пионервожатым в средней школе, затем в 1948—1950 годах преподавал историю в семилетней школе. В 1950—1954 годах служил на Балтийском флоте. После возвращения со службы поступил учиться на историческое отделение Казанского государственного педагогического института, в 1955—1960 годах работал учителем в различных сельских школах. В 1960 году поступил в Казанский государственный университет в аспирантуру на кафедру татарской литературы, которую успешно окончил в 1964 году, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Татарская советская литературная критика (1917—1932)». Работал ассистентом, затем старшим преподавателем, а с 1968 года доцентом. Проработал в Казанском государственном университете более 30 лет. С 1961 года член КПСС.

Умер 14 июня 1995 года.

Творчество 
В годы учебы в аспирантуре он занимался историей татарской общественной мысли, татарской литературной критики, устным народным творчеством и исследованиями жизни и творчества забытых, запрещенных в годы сталинизма татарских ученых, писателей, общественных деятелей, священнослужителей и т. д. Публиковал статьи, написанные с привлечением архивных материалов и не известных публикаций в периодической печати прошлых лет, а также материалы, полученные Магдеевым в результате личных бесед с членами семей репрессированных ученых, писателей.

Одновременно он занимается литературным творчеством. Первые получившие произведения Магдеева появились в печати в 1968 году.

Магдеев также пробовал себя в качестве драматурга. В 1983 году комедия «Три беспокойных дня» была поставлена в Татарском передвижном театре (ныне Татарский театр драмы и комедии им. К. Тинчурина).

Награды 
В 1983 году удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».

За произведения «Человек уходит — песня остается», «Там, где гнездятся журавли» и «Прощание», вошедшие в сборник «Прощание» (1990) удостоен звания лауреата Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая.

В 1993 году удостоен звания «Народный писатель Татарстана»

Библиография 
 Атадан бала яшь кала: Хикәяләр.- Казан: Таткитнәшр., 1969.- 726.15000. Рец.: Мостафин Р. Боз кузгала.- Кит.: Мостафин Р. Алга барышлый. Казан, 1977. 69-71 б.
 Фронтовиклар: Роман.-Казан: Таткитнәшр., 1973.-328 б. 15000. Рец.: Миңнуллин Ф. Прозаның гражданлык йөзе.- Кит.: Миң-нуллин Ф. * * Якты юллар. Казан, 1975, 95-101 б.; Гыйззәтуллин Р. М. Мәһдиевнең «Фронтовиклар» романының идея-художество үзенчәлекләре.- Кит.: * Татар әдәбияты мәсьәләләре. 7 җыентык. Казан, 1976, 96-104 б. (Казан дәүләт пед. ин-ты. Гыйльми язмалар, чыг. 159); Мәһдиев М. Ни хәлең бар, Фатыйма?-Сов. мәктәбе. 1973, 43-> 46 б.; Галиуллин Т., Урманчиев Ф. Тормышның үзе кебек.- Кызыл таң, 1972, 5 авг.; Хөсни * Ф. Кешеләр, юллар, җырлар.-Соц. Татарстан, 1972, 1 июнь; Гыйззәтуллин Р. «Фронтовиклар» романында хатын-кыз образлары.- Казан утлары, 1976, № 1, 166—168 б; Фәтхуллина Р. Кырык бишенче ел егетләре.- Казан утлары, 1976, № 12, 178—180 б.
 Ай нигә йөри?: Кечкенә хикәяләр.- Казан: Таткитнәшр., 1976.-39 б. 10000.
 Кеше китә — җыры кала: Хикәя һәм повестьлар.- Казан: Таткитнәшр., 1979.-272 б. 15000. Рец.: Мөхәммәдиев Р. Гадиләр, гадәтиләр….- Казан утлары, 1980. № 7, 177—181 б.
 Ут чәчәге: Роман, повесть. [Ф. Миңнуллин кереш сүзе белән].- Казан: Тдткитнәшр., 1980.-424 б. 25000. Рец.: Мөхәммәдиев Р. Бәхетле очрашу.- Соц. Татарстан, 1980, 4 июль.
 Торналар төшкән җирдә: Лирик повесть.- Казан: Таткитнәшр., 1983.- 224 б. 15000. Рец.: Юнысов В. Яшьлекне сагыну моңнары.- Казан утлары, 1982. № 11, 181—184 б.
 Әдәбият теориясе: Сәнгать төре һәм идеология формасы буларак матур әдәбият. Урта мәкт. тел-әдәбият укытучылары, студ. һәм югары кл. укучылары өчен кулланма. Ред. И. 3. Нуруллин.- Казан: Таткитнәшр,, 1979.-- 88 б. 1 800. Лаисов Н. Н. һәм Ганиева Ф. Ә. белән бергә.
 Мәҗит Гафури. (1880—1934): Тормышы һәм иҗат юлы турында кыскача очерк.-Казан: Таткитнәшр., 1980.-31 б. 2000.
 Халык иҗаты әсәрләрен система итеп тикшерү тәҗрибәсе: (Мәкаль, табышмак, җырлар).- Казан: Казан ун-ты нәшр., 1982.- 112 б. 660. А. Яхин белән бергә. Болыная земля под крылом: Роман/Пер. Е. Леваковской.- М.: Современник, 1974.-285 с. 100000.
 То же.-2-изд. (под названием: Фронтовики) Казань: Таткнигоиздат, 1983. −303 с. 100000. (Б-ка татарского романа). Рец.: Галиуллин Т., УрманчеевФ. Радость сопереживания.-- Сов. Татария, 1974, 6 янв.; Петров А. Издано в Москве.- Сов. Татария, 1975, 19 янв.
 Мальчишки сорок первого: Повесть /Пер. с татар. Э. Салиховой.- Казань: Таткнигоиздат, 1974.-78 с. 50000. Рец.: АхунзяновИ. Автора надо уважать.- Сов. Татария, 1974, 8 мая; Сафиуллина Ф. Язучының тел осталыгы һәм тәрҗемә.- Казан утлары, 1974, № 9, 186—188 б.
 Летят гуси: Роман и повесть /Авториз. пер. с татар. Ю. Галкина.- М: Современник, 1979.- 320 с.- (Новинки «Современника») 50 000.
 Мы — дети сорок первого года: Повесть /Пер. Р. Ахунова.- М.: Дет. лит., 1981.-143 с., ил. 100000. Рец.: Авдеев А. С доброй улыбкой.- Сов. Татария, 1982, 28 февр.
 Татарская советская литературная критика (1917—1932): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук.- Казань, 1964.-24 с. (Казан, ун-т) 120.
 Маджит Гафури. (1880—1934): Крат. очерк жизни и творчества: К 100 летию со дня рождения.- Казань: Таткнигоиздат, 1980.-23 с., портр. 2000.

Примечания

Источники 
 Нуруллин Р. Г. Яхиннар. — Казань: «Ихлас» Издательство, 2016. — 208 Б. — 500 д. — ISBN 978-5-906701-70-1.
 БЕЗ — КЫРЫК БЕРЕНЧЕ ЕЛ БАЛАЛАРЫ Повестенән өзекләр
 Бер күрешү истәлеге — Мөхәммәт Мәһдиевнең тууына быел 80, вафатына 15 ел.

Писатели Татарстана
Татарские поэты
Члены КПСС
Заслуженные работники культуры РСФСР